Катарина Павловна (, рођена 7. маја 1788. у Санкт Петербургу, умрла 9. јануараа 1819. у Штутгарту) била је руска принцеза, ћерка цара Павла I и краљица Виртемберга.

Биографија 
Катерина је рођена у Санкт Петербургу и добила је име по баки Катарини Великој. Имала је срећно детињство и њено образовање пажљиво је надзирала њена мајка. Екатерина је добила најбоље образовање и наставила сама кроз читање нових књижевних публикација и личних контаката са различитим особама. У породици је била позната као Каћа, била је врло блиска  њеним браћама и сестрама, нарочито са најстаријим братом царем Александром. Целог живота била је врло блиска са њим, и она је била једна од ретких особа коју је Александар безусловно волео. Његова писма према њој испуњена су фразама попут "Ја сам твој, срце и душа, за живота", "Мислим да те волим више са сваким даном који прође" и "волим те више него што је немогуће". Иако су Павле и Марија Фјодоровна на почетку били разочарани због рођења четврте ћерке, Катарина је касније постала омиљена ћерка своје мајке.

Након што се Наполеон развео, наговештавао је Александру I да жели да се ожени са његовом сестром Катарином, желећи да привуче Русе на своју страну. Катаринина породица је била ужаснута па је царица одмах договорила брак са Џорџом од Олденбурга. Иако је брак био договорен, Катарина је била верна свом мужу. Ипак смрт њеног мужа 1812. године их је прерано раставила.

Током 1813. и 1815. године путовала је са братом Александром у Енглеску, јер је имала одређени утицај на политичке одлуке њеног брата. У Енглеској се срела са престолонаследником Вилијамом од Виртемберга, када се заљубила на први поглед. Међутим он је већ био ожењен, па је и сам пожурио да дође до развода. Вилијам се оженио са Катарином 1816. године у Санкт Петербургу. Након што је њен супруг постао краљ, сада краљица Катарина из Виртемберга, постала је активна у добротворним акцијама у њеној новој домовини. Са Вилијамом је имала две ћерке. Катарина је умрла у Штутгарту јануара 1819. године. Њен супруг је њој у част изградио маузолеј Виртемберг у Штугарту. Он се касније поново оженио.

Породично стабло

Референце

Литература 

 Detlef Jena. Katharina Pawlowna. Großfürstin von Russland - Königin von Württemberg
 W. Bruce Lincoln. The Romanovs: Autocrats of All the Russians

Спољашње везе 
  ЭСБЕ/Екатерина Павловна

Рођени 1788.
Умрли 1818.
Руси
Руско племство
Санктпетербуржани
Романови